Swing state (em português: estado pendular) é um termo estadunidense, utilizado pela mídia, na cobertura política, para se referir a estados de uma república federativa nos quais, durante uma eleição, nenhum partido ou candidato possui maioria absoluta nas intenções de voto, e portanto, qualquer deles pode vencer. Por isso, esses estados acabam se tornando alvos preferenciais das campanhas eleitorais. São, portanto, os estados que definem a escolha do presidente.

Apesar de se afirmar que a população do Nordeste dos Estados Unidos é tradicionalmente filiada ao Partido Democrata, há estados nos quais não há uma maioria absoluta de eleitores democratas. Alguns exemplos, com base nas eleições de 2007, em que foram escolhidos os membros do Congresso, são New Hampshire e Pensilvânia.

Ver também 

 Blue wall

Palavras, frases e expressões em inglês
Política dos Estados Unidos
Terminologia política